Bilan saison par saison du SC Beira-Mar :

Notes et références 

Beira-Mar